Владимирский, Василий:
 Владимирский, Василий Андреевич (род. 1975) — российский журналист, писатель, литературный критик, составитель жанровых антологий.
 Владимирский, Василий Васильевич (1915—2008) — советский физик, член-корреспондент РАН (1962).